Михаил Ба́бин:
 Бабин, Михаил Иванович (1918 — ?) — первый секретарь Сайрамского райкома Компартии Казахстана, Герой Социалистического Труда.
 Бабин, Михаил Павлович (1909—1978) — ректор Удмуртского государственного педагогического института.